Wetterkanal bezeichnet:

 Wetterkanal (Bergbau), die untertägige Verbindung zwischen Hauptgrubenlüfter und Abwetterschacht.
 Der Wetterkanal, einen ehemaligen deutschsprachigen Fernsehsender.